LAJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lages (Santa Catarina), Brasile
 LAJ – vecchio codice valutario ISO 4217 del Kip laotiano – Pot Pol (ora LAK), valuta del Laos